Pawnee puede referirse a:
 Pawnee, una etnia de nativos americanos.

Lugares en Estados Unidos
 Pawnee (Illinois)
 Pawnee (Oklahoma)
 Pawnee (Texas)
 Pawnee City, Nebraska
 Pawnee Rock (Kansas)

Otros
 Condado de Pawnee 
 Municipio de Pawnee